Castle-klass kan avse:
 Castle-klass (trålare) – en brittisk fartygsklass bestående av omkring 200 trålare konstruerade av Royal Navy från 1916 till 1919.
 Castle-klass (korvett) – en brittisk fartygsklass bestående av korvetter konstruerade av Royal Navy med början 1943.
 Castle-klass (patrullbåt) – en brittisk fartygsklass bestående av två patrullbåtar konstruerade av Royal Navy med början 1980.
 GWR Castle-klass lokomotiv – en klass av ånglokomotiv vid brittiska Great Western Railway.